Kotzendorf ist der Name verschiedener Orte:

 Kotzendorf (Gemeinde Gars am Kamp), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gars am Kamp, Bezirk Horn, Niederösterreich
 ein Dorf in der Gemeinde Königsfeld, Landkreis Bamberg, siehe: Kotzendorf (Königsfeld)
 Mährisch Kotzendorf (Moravský Kočov), Ortsteil der Gemeinde Moravskoslezský Kočov, Tschechien
 Schlesisch Kotzendorf (Slezský Kočov), Ortsteil der Gemeinde Moravskoslezský Kočov, Tschechien

Siehe auch:
 Katzendorf